Yesterday's Dreams kan syfta på:

 Yesterday's Dreams, ett album av Four Tops från 1968 
 Yesterday's Dreams, en brittisk romantisk TV-serie från 1987